Glenn Christopher »Andy« Anderson, kanadski hokejist, * 2. oktober 1960, Vancouver, Britanska Kolumbija, Kanada.

Anderson je v ligi NHL odigral šestnajst sezon, od tega dvanajst sezon za Edmonton Oilers, po nekaj sezon pa za Toronto Maple Leafse in 
New York Rangerse. Skupno je v ligi NHL odigral 1129 tekem rednega dela, na katerih je dosegel 498 golov in 601 podaj, ter 225 tekem končnice, na katerih je dosegel 93  golov in 121 podaj. V svoji karieri je šestkrat osvojil Stanleyjev pokal, v sezonah 1983/84, 1984/85, 1986/87, 1987/88 in 1989/90 z Edmonton Oilersi ter v sezoni 1993/94 z New York Rangersi. V zadnjem delu kariere je igral tudi za klube Lukko Rauma v finski ligi, Augsburger Panthers v nemški ligi, HC La Chaux-de-Fonds v švicarski ligi in HC Bolzano v italijanski ligi.

Za kanadsko reprezentanco je nastopil na Olimpijskih igrah 1980, kjer je osvojil šesto mesto, dveh svetovnih prvenstvih, kjer je osvojil eno srebrno medaljo, in treh kanadskih pokalih, kjer je osvojil eno zlato in dve srebrni medalji.

Leta 2006 je bil sprejet v Hokejski hram slavnih lige NHL. 18. januarja 2009 so v klubu Edmonton Oilers upokojili njegov dres s številko 9.

Statistika kariere 

|-
| New Westminster Bruins
| WHL
| 77/78
|
| 1
| 0
| 1
| 1
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Denver University
| NCAA
| 78/79
|
| 40
| 26
| 29
| 55
|
| 58
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Seattle Breakers
| WHL
| 79/80
|
| 7
| 5
| 5
| 10
|
| 4
|
| 2
| 0
| 1
| 1
|
| 0
|-
| Kanada
| Olimpijske igre
| 80
|
| 6
| 2
| 2
| 4
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Edmonton Oilers
| NHL
| 80/81
|
| 58
| 30
| 23
| 53
|
| 24
|
| 9
| 5
| 7
| 12
|
| 12
|-
| Kanada
| Kanadski pokal
| 81
|
| 8
| 1
| 4
| 5
|
| 16
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Edmonton Oilers
| NHL
| 81/82
|
| 80
| 38
| 67
| 105
|
| 71
|
| 5
| 2
| 5
| 7
|
| 8
|-
| Edmonton Oilers
| NHL
| 82/83
|
| 72
| 48
| 56
| 104
|
| 70
|
| 16
| 10
| 10
| 20
|
| 32
|-
| Edmonton Oilers
| NHL
| 83/84
|
| 80
| 54
| 45
| 99
|
| 65
|
| 19
| 6
| 11
| 17
|
| 33
|-
| Kanada
| Kanadski pokal
| 84
|
| 7
| 2
| 1
| 3
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Edmonton Oilers
| NHL
| 84/85
|
| 80
| 42
| 39
| 81
|
| 69
|
| 18
| 10
| 16
| 26
|
| 38
|-
| Edmonton Oilers
| NHL
| 85/86
|
| 72
| 54
| 48
| 102
|
| 90
|
| 10
| 8
| 3
| 11
|
| 14
|-
| Edmonton Oilers
| NHL
| 86/87
|
| 80
| 35
| 38
| 73
|
| 65
|
| 21
| 14
| 13
| 27
|
| 59
|-
| Kanada
| Kanadski pokal
| 87
|
| 7
| 2
| 1
| 3
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Edmonton Oilers
| NHL
| 87/88
|
| 80
| 38
| 50
| 88
|
| 58
|
| 19
| 9
| 16
| 25
|
| 49
|-
| Edmonton Oilers
| NHL
| 88/89
|
| 79
| 16
| 48
| 64
|
| 93
|
| 7
| 1
| 2
| 3
|
| 8
|-
| Kanada
| Svetovno prvenstvo A
| 89
|
| 6
| 2
| 2
| 4
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Edmonton Oilers
| NHL
| 89/90
|
| 73
| 34
| 38
| 72
|
| 107
|
| 22
| 10
| 12
| 22
|
| 20
|-
| Edmonton Oilers
| NHL
| 90/91
|
| 74
| 24
| 31
| 55
|
| 59
|
| 18
| 6
| 7
| 13
|
| 41
|-
| Toronto Maple Leafs
| NHL
| 91/92
|
| 72
| 24
| 33
| 57
|
| 100
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Kanada
| Svetovno prvenstvo A
| 92
|
| 6
| 2
| 1
| 3
| -2
| '''16
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Toronto Maple Leafs
| NHL
| 92/93
|
| 76
| 22
| 43
| 65
|
| 117
|
| 21
| 7
| 11
| 18
|
| 31
|-
| Toronto Maple Leafs
| NHL
| 93/94
|
| 73
| 17
| 18
| 35
|
| 50
|
|
|
|
|
|
|
|-
| New York Rangers
| NHL
| 93/94
|
| 12
| 4
| 2
| 6
|
| 12
|
| 23
| 3
| 3
| 6
|
| 42
|-
| Kanada
| Mednarodni turnir
| 94/95
|
| 26
| 11
| 8
| 19
|
| 40
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Lukko Rauma
| Finska liga
| 94/95
|
| 4
| 1
| 1
| 2
| 0
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Augsburger Panthers
| Nemška liga
| 94/95
|
| 5
| 6
| 2
| 8
|
| 10
|
|
|
|
|
|
|
|-
| St. Louis Blues
| NHL
| 94/95
|
| 36
| 12
| 14
| 26
|
| 37
|
| 6
| 1
| 1
| 2
|
| 49
|-
| St. Louis Blues
| NHL
| 95/96
|
| 15
| 2
| 2
| 4
|
| 6
|
| 11
| 1
| 4
| 5
|
| 6
|-
| Edmonton Oilers
| NHL
| 95/96
|
| 17
| 4
| 6
| 10
|
| 27
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Kanada
| Mednarodni turnir
| 95/96
|
| 11
| 4
| 4
| 8
|
| 39
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Augsburger Panthers
| Nemška liga
| 95/96
|
| 9
| 5
| 3
| 8
| 0
| 48
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC La Chaux-de-Fonds
| Švicarska liga
| 96/97
|
| 23
| 14
| 15
| 29
|
| 103
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC Bolzano
| Italijanska liga
| 96/97
|
| 2
| 0
| 1
| 1
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 1297
| bgcolor="#7FFF00" | 581
| bgcolor="#7FFF00" | 681
| bgcolor="#7FFF00" | 1262
| bgcolor="#7FFF00" | -2
| bgcolor="#7FFF00" | 1472
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 227
| bgcolor="#7FFF00" | 93
| bgcolor="#7FFF00" | 122
| bgcolor="#7FFF00" | 215
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 442
|}

Glej tudi 
 Seznam kanadskih hokejistov na ledu

Zunanje povezave 
 

Živeči ljudje

Kanadski hokejski desnokrilni napadalci
Kanadski hokejski levokrilni napadalci
Olimpijski tekmovalci za Kanado
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1980
Kanadski hokejski reprezentanti
Izbrani na naboru lige NHL leta 1979
Izbrani na naboru lige NHL (Edmonton Oilers)
Hokejisti New Westminster Bruins
Hokejisti Seattle Breakers
Hokejisti Edmonton Oilers
Hokejisti Toronto Maple Leafs
Hokejisti New York Rangers
Hokejisti Lukko Rauma
Hokejisti Augsburger Panther
Hokejisti St. Louis Blues
Hokejisti HC La Chaux-de-Fonds
Hokejisti HC Bolzano
Zmagovalci Stanleyjevega pokala
Sprejeti v Hokejski hram slavnih lige NHL
Hokejisti lige NHL z upokojenimi številkami